Lewysohn är ett judiskt efternamn, som betyder "son till Levi", som burits av bland andra:

 Ludwig Lewysohn
 Rudolf Lewysohn

Se även 

 Lewisohn

Jiddisch-efternamn